Francisco puede referirse a:

 Francisco, nombre propio masculino, cuya versión femenina es Francisca.
 Francisco, 266.° papa de la Iglesia católica, desde el 13 de marzo de 2013.
 Don Francisco, cuyo verdadero nombre es Mario Kreutzberger, presentador de televisión chileno, conductor de Sábado gigante.
 Francisco, cantante español, ganador en dos ediciones del Festival de la OTI.
 Francisco, apodo de un futbolista español.
 Francisco, estación del Metro de Chicago (Illinois).
 Francisco, pueblo del estado estadounidense de Indiana.
 Francisco, satélite irregular de Urano.
 Francisco Frione,  exfutbolista uruguayo-italiano.